Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Monte-Carlo Rolex Masters) van 2012 vond plaats van 15 tot en met 22 april in Monte-Carlo. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het toernooi van 2012 trok 127.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
  Enkelspel
  Dubbelspel

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo